D82 peut faire référence à :
 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Calcutta (D82), un croiseur léger de classe C de la Royal Navy ;
 Route départementale 82, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres